Fredrik Bergström (badmintonner), Zweeds badmintonner
 Fredrik Bergström (zeiler), Zweeds zeiler